Termin MOEA ima više značenja.

 Molibdopterin molibdotransferaza, enzim
 MOEA okvir ()